Israel López – calciatore messicano
 Cachao (Israel Lopez) – contrabbassista cubano